Ольга Сергеевна Наровчатова (род. 16 марта 1942) — советская киноактриса, поэтесса.

Биография 
Ольга Сергеевна Наровчатова родилась 16 марта 1942 года в Москве в семье советского поэта Сергея Наровчатова (1919—1981).

Дебютировала в кино в 1959 году в фильме режиссёра Константина Воинова «Солнце светит всем». Много снималась в начале 1960-х годов.

Работала в театрах, на радио. Печаталась в журналах «Новый мир», «Юность», «Арион», «Вопросы литературы», в альманахах «День поэзии», в мемуарных сборниках "Воспоминания о Сергее Наровчатове ", «Воспоминания о Николае Глазкове». Член Союза писателей.

Семья 
 Отец — поэт Сергей Наровчатов (1919—1981).
 Дочь Ксения.

Фильмография 
  — Солнце светит всем — Катя, племянница Таси
  — Алёшкина любовь — продавщица сельмага 
  — Первое свидание — Софья, сестра Мити
  — Прощайте, голуби — диспетчер райконторы «Киевгаза» Ольга Наровчатова — „Джульетта“
  — Пусть светит! — Верка
  — Трижды воскресший — Натка Казанская
  — Евдокия — Наташа в юности
  — Криницы — Катя
  — Хотите — верьте, хотите — нет… — медсестра в роддоме (нет в титрах)
  — Путешественник с багажом — девушка на скамейке, медсестра
  — Королевская регата — студентка-гребчиха  (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 
 Ольга Наровчатова. «Иных случайностей размер…» (Воспоминания о Сергее Наровчатове: сборник. – М.: Советский писатель, 1990. – 384 с.)
 Ольга Наровчатова. Стихи. («Новый Берег» 2004, №4)